Osoby o tym nazwisku:
 Bernard Pretwicz – polski szlachcic i wojskowy z XVI wieku
 Teodor Pretwicz – polski wojskowy z okresu wojen napoleońskich